Verjee ist der Familienname folgender Personen:

 Rumi Verjee (* 1957), britischer Anwalt, Geschäftsmann, Philanthrop und Mitglied des House of Lords
 Zain Verjee (* 1974), kenianisch-kanadische Journalistin